Bernhard Wehrli ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Wehrli (Ökonom) (1917–2002), Schweizer Ökonom
 Bernhard Wehrli (Chemiker) (* 1957), Schweizer Chemiker